Banc Sabadell d'Andorra banc d'Andorra, filial del Banc Sabadell
 Badalona Serveis Assistencials, empresa municipal de la ciutat de Badalona 
 Birmingham Small Arms Company, empresa històrica fabricant de motocicletes, vehicles i armes de foc del Regne Unit 
 British Science Association, societat per al foment de la ciència del Regne Unit
 British School at Athens  o Escola Britànica d'Atenes, institució britànica d'arqueologia amb seu a Atenes (Grècia)
 British Sociological Association, associació professional dels sociòlegs del Regne Unit 
 Boy Scouts of America  o Boy Scouts d'Amèrica , organització escolta dels Estats Units
 Botanical Society of America, associació professional dels botànics dels Estats Units 
 Business Software Alliance, associació internacional de fabricants de programari de propietat 
 Banco Sul Atlantico banc de Cap Verd 
 BSA, acrònim de bovine serum albumin  o albúmina sèrica de boví, proteïna albúmina de sèrum provinent de les vaques
 BSA, acrònim de body surface area  àrea de superfície corporal, càlcul de la superfície externa de la pell d'un cos humà
 BSA, codi IATA de l'Aeroport Internacional de Bender Qassim, aeroport que serveix la zona de Bosaso, a Somàlia